в японском понимании - туристическая зона, полностью посвященная какой-либо определенной теме (например, культуре определенной страны, сказке, фильму или эпохе). Это понятие относится как к развлечениям или отдыху, так и к научно-познавательной тематике. Тематический парк может содержать парк развлечений, музеи, гостиницы и магазины. В отличие от Японии, в большинстве стран различий между тематическим парком и парком развлечений не делают.

См. также 
 Тематические парки по странам